Hèctor Cesena és un escultor hospitalenc. Autor de diverses obres públiques a la ciutat, com ara "La velleta", a la Plaça dels Avis de Santa Eulàlia, o "La família", al Parc de Can Buxeres.

Escultors catalans del sud contemporanis
Artistes hospitalencs